О́птуха — остановочный пункт (платформа) Орловско-Курского отделения Московской железной дороги, бывшая железнодорожная станция. Расположена в деревне Ивановское Орловского района Орловской области.

Общая информация 
Поезда дальнего следования на платформе не останавливаются. Обслуживается исключительно пригородными поездами. Сохранилось здание вокзала, на данный момент не эксплуатируется. Кассы на платформе не предусмотрены. Есть два главных пути и две боковые платформы. Угадываются остатки третьего пути и дополнительных строений станции.

Станция названа по расположенной неподалеку реке Оптуха, правого притока Оки. Рядом расположен мост через реку.

Интересные факты 
В 1942 году была построена Болховская узкоколейная железная дорога, соединявшая станцию Оптуха и город Болхов Орловской области. Таким образом станция Оптуха являлось узловой до 1963 года.

Примечания 

Железнодорожные вокзалы по алфавиту
Железнодорожные платформы по алфавиту
Станции Орловско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Орловской области